Punta Ventana (spanisch für Landspitze und Fenster) ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Punta Ventana (Livingston-Insel), Landspitze auf den Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Punta Ventana (Landspitze in Argentinien)
 Punta Ventana (Landspitze in Chile)
 Punta Ventana (Berg in Chile)
 Punta Ventana (Landspitze in Mexiko, Colima)
 Punta Ventana (Landspitze in Mexiko, Sonora)
 Punta Ventana (Landspitze in Panama, Veraguas, 7° 77‘ S, 81° 58‘ W)
 Punta Ventana (Landspitze in Panama, Veraguas, 7° 20‘ S, 80° 80‘ W)
 Punta Ventana (Puerto Rico), Landspitze an der Südküste von Puerto Rico